Пол Рэймонд Берк (21 июля 1926 – 13 сентября 2009) — американский актер. Был дважды номинирован на премию "Эмми" за роль детектива Нью-Йоркской полиции Адама Флинта в телесериале «Обнаженный город».

Проблемы с законом 
В 1989 году Полу Берку и Гарри Коннику-старшему, окружному прокурору штата Новый Орлеан, были предъявлены обвинения в вымогательстве и пособничестве и подстрекательстве к азартным играм. Позднее обвинения были сняты, Берк и Конник были оправданы.

Смерть 
В последние годы жизни актёр страдал от лейкоза и неходжкинских лимфом. 13 сентября 2009 года Берк умер в своем доме в Палм-Спрингс, Калифорния, в возрасте 83 лет. Его вторая жена, Лин Питерс, умерла в Палм-Спрингс 10 сентября 2013 года, в возрасте 72 лет.

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры США
Умершие от лейкоза
Умершие от лимфомы